Четыре дворца эмира Бухары Сеид Абдулахад-хана:
 Дворец эмира Бухарского (Кармана)
 Дворец эмира Бухарского (Каган) — построен в 1895—1898 годах.
 Дворец эмира Бухарского (Ялта) — построен в 1907—1911 годах.
 Дворец эмира Бухарского (Железноводск) — построен в 1907—1912 годах.

См. также 
 Дом эмира Бухарского — доходный дом эмира в Санкт-Петербурге, построен в 1913—1914 годах.